Антроповская — название нескольких населённых пунктов:
 Антроповская — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Антроповская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.